Волоедовское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Краснинского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Алушково.

Образовано законом от 1 декабря 2004 года. Упразднено законом от 25 мая 2017 года с включением всех входивших в его состав населённых пунктов в Малеевское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 45,3 км²
 Расположение: южная часть Краснинского района
 Граничит:
 на северо-востоке — с Малеевским сельским поселением
 на юго-востоке — с Монастырщинским районом
 на юго-западе — с Викторовское сельским поселением
 на западе — с Октябрьским сельским поселением
 на северо-западе — с Краснинским городским поселением
 Крупные реки: Куброть.

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находилось 8 населённых пунктов:
 Алушково, деревня
 Авадово, деревня
 Алфимково, деревня
 Волоедово, деревня
 Гвоздово, деревня
 Застенки, деревня
 Лисово, деревня
 Старое Кудрино, деревня

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Краснинского района Смоленской области
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году